Vonarburg ist der Familienname von:

 André Vonarburg (* 1978), Schweizer Ruderer
 Élisabeth Vonarburg (* 1947), kanadische Schriftstellerin
 Verena Vonarburg (* 1967), Schweizer Journalistin